Сакадат има више значења:

 Сакадат (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Сакадат (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Сакадат (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији